Ікечукву Уче (Ikechukwu Uche; 5 січня 1984, Аба ) — нігерійський футболіст.
 Калу Уче (Kalu Uche; 15 листопада 1982 , Аба ) — нігерійський футболіст .
 Уче Нвофор (Uche Nwofor, 17 вересня 1991 , Лагос ) — нігерійський футболіст .